Ла Анхелина има више значења:

 Ла Анхелина, Санто Нињо дел Кармен (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Анхелина, Лос Лијебриљос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику